Divisie (landmacht), een legereenheid
 Een militaire divisie van een ridderorde